Preusmjeri Nacrt:HAL HJT-16 Kiran